Вале́рий Алекса́ндрович Миха́йлов (род. 20 октября 1955) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1981). На дипломатической работе с 1981 года. Владеет немецким и английским языками.
 В 1989—1993 годах — вице-консул СССР, затем (с 1991) России в Ростоке (Германия).
 В 1997—2001 годах — советник Посольства России в Швейцарии.
 В 2004—2005 годах — начальник отдела Первого департамента стран СНГ МИД России.
 В 2005—2014 годах — заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России.
 С 7 апреля 2014 по 17 июля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Конго. Верительные грамоты вручил 4 июня 2014 года.
 С 17 июля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бурунди.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (18 июля 2007).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (22 декабря 2015).
 Чрезвычайный и полномочный посол (1 октября 2019).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 января 2008) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (13 декабря 2011) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Семья 
Жена — Лариса Евгеньевна Михайлова, врач-педиатр. Сыновья — Евгений и Александр.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Страница посла на сайте посольства России в Конго
 Биография на сайте землячества «Ставропольцы»

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Конго
Послы Российской Федерации в Бурунди
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса